The Unsinkable Molly Brown – musical di Meredith Willson del 1960
 Voglio essere amata in un letto d'ottone (The Unsinkable Molly Brown) – film del 1964 diretto da Charles Walters